I69, I-69 ou I/69 peut faire référence à :

Domaine militaire 
 I-69, un sous-marin de la Marine impériale japonaise.

Médecine 
 Séquelles de maladies cérébrovasculaires, d'après la classification internationale des maladies.

Sport 
 I-69, un club de football et de handball groenlandais.

Routes 
  Interstate 69 (I-69), une autoroute inter-États reliant Indianapolis à la frontière canadienne ;
  Route slovaque I/69 reliant Kováčová à Banská Bystrica.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres